Муте́рр-сюр-Блурд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 55 км на південний схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалося 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 120,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки

Посилання 
 Мутерр-сюр-Блурд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мутерр-сюр-Блурд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту В'єнна